Le Parti intégriste (en espagnol : ), Parti catholique national () ou Communion traditionaliste-intégriste () est un ancien parti politique espagnol réactionnaire fondé en 1888 par Ramón Nocedal après la scission des dénommés intégristes du parti carliste, qui considéraient que Charles de Bourbon (prétendant carliste sous le nom de Charles VII) avait une posture conciliatrice avec le libéralisme. Son principal organe de presse fut le journal El Siglo Futuro, depuis lequel Nocedal accusa Don Carlos de .

Certains auteurs carlistes importants comme Manuel Polo y Peyrolón et José Roca y Ponsa soulignèrent néanmoins qu’entre les doctrines carliste et intégriste il n’existait aucune différence essentielle et étaient dans le fond une seule et même cause. En 1906, les intégristes commencèrent à collaborer étroitement avec les carlistes et le 11 janvier 1932, durant la Seconde République, le parti réintégra la Communion traditionaliste, organe officiel du carlisme.

Notes et références

Annexes

Articles connexes
Intégrisme
Traditionalisme (Espagne)

Bibliographie
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancien parti politique en Espagne
Parti politique de la Restauration bourbonienne en Espagne
Carlisme
Parti politique fondé en 1888
Parti politique disparu en 1932
Parti politique catholique
Association antimaçonnique
Antimaçonnisme catholique
Extrême droite en Espagne